Верховный Совет УССР 8-го созыва:
 Начало полномочий: 14 июля 1971 года.
 Окончание полномочий: 4 июля 1975 года.
 Состав: 482 депутата (/ — 10/8 депутатов).
 Сессии: 9 (Киев).

Из общего числа депутатов в составе Верховного Совета УССР восьмого созыва — 146 рабочих и 97 колхозников, или 50,2 % всех депутатов. Национальный состав депутатов: украинцев 382 человека, или 79 %, русских и представителей других национальностей — 102 человека, или 21 %. 217 депутатов, или 44,8 %, не избирались депутатами предыдущего созыва. Среди депутатов 201 женщина.

Среди депутатов 69,1 % членов и кандидатов в члены КПСС.

Председатель Верховного Совета Украинской ССР — депутат Белый М. У., заместители Председателя — депутаты Гаврилова Т. А., Качаловский Е. В., Н. В. Мищенко, Г. И. Пуденко.

Верховный Совет Украинской ССР восьмого созыва (1971—1975 гг.) принял такие основополагающие акты, как Закон о государственном пятилетнем плане развития народного хозяйства республики на 1971—1975 годы, законы о районном и о городском, районном в городе Советах депутатов.

Примечания

Источники 
 Список депутатов Верховного Совета Украинской ССР (восьмого созыва). 15.07.1971 — 01.04.1972. ЦГАВОВУ Украины: фонд Р-1, описание 31-А, единица хранения № 314, на 127 листах.

Ссылки 
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991: Высшие органы государственной власти Украинской ССР.

8 созыв